Amerikai Egyesült Államok
Eagle River (Alaszka)
Eagle River (Michigan)
Eagle River (Wisconsin)